Hudson se može odnositi na

 Hudson (rijeka)
 Hudson (okrug, New Jersey)
 Hudson, Iowa
 Hudson, Illinois
 Hudson, Indiana
 Hudson, Južna Dakota
 Hudson, Kansas
 Hudson, Colorado
 Hudson, Michigan
 Hudson (New York)
 Hudson, Ohio
 Hudson, Sjeverna Karolina
 Hudson (Teksas)
 Hudson, Wyoming
 Hudson, Wisconsin
 Hudson, Florida
 Hudson, Massachusetts
 Hudson, New Hampshire
 Hudson, Pennsylvania